

Турниры

Личные

Командные

Эло (топ-10)

Новые гроссмейстеры

Трансфер

Умерли 
 Ахмыловская, Елена Брониславовна (11 марта 1957 — 18 ноября 2012)
 Гет, Дик ван (1 марта 1932 — 29 апреля 2012)
 Глигорич, Светозар (2 февраля 1923 — 14 августа 2012)
 Горенштейн, Рафаил Яковлевич (4 июля 1923 — 23 сентября 2012) 
 Дрозд, Ришард (16 июня 1934 — 7 марта 2012)
 Раун, Палле (13 декабря 1928 — 20 мая 2012)
 Харитонов, Андрей Владимирович (4 апреля 1959 — 13 января 2012)
 Чупров, Дмитрий Михайлович (5 октября 1978 — 14 сентября 2012)
 Шедей, Сергей Александрович (9 июня 1940 — 26 ноября 2012)

 
2012
Все хронологические списки